Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2011-2012 è stato il ventunesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale Lombardia.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2012-2013
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione 2012-2013 ai play-out.
      Retrocessa in Promozione 2012-2013 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio salvezza

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out 

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
Promosse
 Nuova Pro Sesto promossa in Serie D;
Sommese ammessa ai play-off nazionali;
Retrocessa
 Corbetta e Cairate retrocesse in Promozione direttamente;
 Gavirate e Solbiatese Arno retrocesse in Promozione dopo i play-out.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2012-2013
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione 2012-2013 ai play-out.
      Retrocessa in Promozione 2012-2013 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out 

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
Promosse
 Caravaggio promossa in Serie D;
 Villa D'Almè ammessa ai play-off nazionali;
Retrocesse
 San Paolo D'Argon e Vimercatese Oreno retrocessa in Promozione direttamente;
 Verdello Intercomunale e Valcalepio retrocessa in Promozione dopo i play-out.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2012-2013
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione 2012-2013 ai play-out.
      Retrocessa in Promozione 2012-2013 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Spareggio Play-out

Play-out 

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
Promosse
 Sant'Angelo promossa in Serie D;
 Aurora Travagliato ammessa ai play-off nazionali;
Retrocessa
 Codogno e Chiari retrocessa in Promozione direttamente;
 Castellucchio retrocesso in Promozione
 Nuova Verolese retrocessa in Promozione dopo i play-out.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 Eccellenza A, Eccellenza B ed Eccellenza C su La Mia Squadra di Corriere.it
 Calendari della stagione sportiva 2011-12 su 
 Calendari della stagione sportiva 2011-12 su lnd.it pubblicati dal Comitato Regionale Lombardia il 25 agosto 2011.

Lombardia